Lincolnville (Carolina do Sul)
Lincolnville (Kansas)
Lincolnville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos